Em Florença, Itália
Palácio Strozzi
Palácio Strozzi de Mântua (Florença)
Palácio Strozzi do Poeta
Palácio do Strozzino
Torre dos Strozzi

Em Viena de Áustria
Palácio Strozzi (Viena)

Desambiguações de construções